The Saint (sèrie), sèrie de televisió britànica de la dècada del 1960 protagonitzada per Roger Moore
 The Saint (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1997 dirigida per Phillip Noyce i protagontizada per Val Kilmer